Rain personatge de la sèrie de videojocs Mortal Kombat, vegeu Mortal Kombat (saga de videojocs)#Rain
 Megan Rain (Palm Springs, Califòrnia, 1996), actriu pornogràfica nord-americana
 Misty Rain (Long Beach, Califòrnia, 1969), actriu porno, directora i ballarina de striptease nord-americana
 Romi Rain (Boston, 1988), actriu pornogràfica nord-americana 
 Taylor Rain (Long Beach, Califòrnia, 1981), actriu de cinema pornogràfic estatunidenca